Fülöp Péter (?) úszó
Fülöp Péter (1949) diszkográfus, a Gustav Mahler Hangarchívum alapító-tulajdonosa
Fülöp Péter (1967) fotográfus
Fülöp Péter (1974) belgyógyász, endokrinológus, lipidológus
Fülöp Péter (1986) jogász-közgazdász, a Csiky Gergely Színház gazdasági- és produkciós vezetője
Fülöp Péter (?) producer, az FP Films Kft. ügyvezetője
Fülöp Péter (?) gyártásvezető, PMP (Production Minds Platform) filmelőkészítő szoftver filmes szakértője
Fülöp Péter (?) újságíró (444), zenész, zeneszerző-szövegíró, a Fancy Dress Party zenei projekt vezetője

Jegyzetek